Никола́й Васи́льевич Соколо́в () — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Николай Соколов родился 23 апреля 1899 года в селе Акшуат (ныне — Барышский район Ульяновской области). Получил среднее образование. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую семинарию (1919). В 1919 году Соколов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны. В 1922 году Соколов окончил военно-инженерные курсы в Самаре, в 1932 году — курсы усовершенствования командного состава. С января 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал 3-й понтонно-мостовой бригадой. Под его руководством она переправляла советские войска через Неву, Днепр, Случь, Горынь и Днестр, строила «дорогу жизни» под Ленинградом.

Бригада Соколова особо отличилась во время форсирования Вислы. В период с 3 по 5 августа 1944 года части бригады построили наплавной мост, переправив танки, топливо и боеприпасы через реку. Когда немецкие войска попытались захватить переправу, бойцы бригады в течение двух суток отражали их атаки, удержав её.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за «умелое руководство действиями понтонно-мостовой бригады при наведении переправы для танковой армии через Вислу и проявленные при этом личное мужество и героизм» полковник Николай Соколов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1992.

После окончания войны Соколов продолжил службу в Советской Армии. В 1954 году в звании генерал-майора он был уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 20 декабря 1980 года, похоронен на  Киева.

Награды 
 четыре ордена Красного Знамени (16.9.1943, 9.12.1943, …, …),
 орден Кутузова 2-й степени,
 два ордена Красной Звезды (1939, 12.11.1943),
 Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1992 и орден Ленина; 23.9.1944)
 орден Ленина,
 медали, в том числе:
 «20 лет РККА»
 «За оборону Ленинграда»
 иностранный орден.

Примечания

Литература 
 
 Ашик М. В. Этергомский десант. — СПб., 2000.

Участники Гражданской войны в России
Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС